Александр Василевский:
 Василевский, Александр Александрович (род. 1975) — украинский хоккеист.
 Василевский, Александр Гаврилович (1939—2020) — советский футболист; журналист.
 Василевский, Александр Казимирович (род. 1975) — белорусский футболист.